КОЕ:

 Коммунистическая организация Греции — леворадикальная партия в Греции;
 Колониеобразующие единицы — показатель количества микробных клеток (бактерий, грибов, вирусов и т. д .) в образце, являющихся жизнеспособными и способными размножаться в контролируемых условиях.